Dit is een lijst van acteurs en actrices die een personage hebben gespeeld in de HBO-serie Game of Thrones, gebaseerd op de boeken uit de serie Het lied van ijs en vuur van de Amerikaanse schrijver George R.R. Martin.

Rolverdeling

Hoofdrollen 

Opmerkingen: 1 Tommen Baratheon wordt in seizoen 1 en 2 gespeeld door Callum Wharry.

2 Daario Naharis wordt in seizoen 3 gespeeld door Ed Skrein.

3 Jaqen H'ghar wordt in seizoen 1 een aflevering gespeeld door een andere acteur.

4 Ned Stark is in seizoen 6 en 7 weer te zien in flashbacks gespeeld door Sebastian Croft en Robert Aramayo.

Legenda: Hoofdrol
 Bijrol 
 Gastrol

Bijrollen 

Opmerkingen: 1 Hodor is in seizoen 6 te zien in flashbacks als kind en wordt gespeeld door Sam Coleman.

2 Gregor Clegane wordt in seizoen 1 gespeeld door Conan Stevens en in seizoen 2 door Ian Whyte.

3 Myrcella Baratheon wordt in seizoen 1 en 2 gespeeld door Aimee Richardson.

4 Rodrik Cassel is in seizoen 6 te zien in flashbacks en wordt gespeeld door Fergus Leathem.

5 Selyse Baratheon wordt in seizoen 2 gespeeld door Sarah MacKeever.

6 Beric Dondarrion wordt in seizoen 1 gespeeld door David Michael Scott.

Acteurs en actrices

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W 

Game of Thrones
Het lied van ijs en vuur
Game of Thrones, acteurs